Komatz ist der Familienname folgender Personen:
 David Komatz (* 1991), österreichischer Biathlet
 Katharina Komatz (* 1991), österreichische Biathletin